Revenge může být:

 Píseň Revenge je parodie Usher-DJ Got Us Fallin' In Love od umělců Captain Sparklez a TryHardNinja z roku 2011

 původní název seriálu Pomsta
 Revenge (album, Eurythmics) – album skupiny Eurythmics z roku 1986
 Revenge (album, Kiss) – album skupiny Kiss z roku 1992
 Revenge (album, Cro-Mags) – album skupiny Cro-Mags z roku 2000